Telewizor – urządzenie przeznaczone do zdalnego odbioru ruchomego obrazu
 Telewizor – album zespołu Paprika Korps
 Telewizor – grupa muzyczna

Przypisy